Изе́ () — город на юго-западе Ирана, в остане Хузестан. Административный центр шахрестана Изе .

География и климат 
Город находится на северо-востоке Хузестана, в горной местности западного Загроса, на высоте 824 метра над уровнем моря. Изе расположен на расстоянии приблизительно 120 километров к северо-востоку от Ахваза, административного центра остана и на расстоянии 190 километров к юго-западу от Исфахана.
В весенне-летний период преобладает умеренный мягкий тип климата; однако, зимы в Изе одни из самых холодных во всём Хузестане. Изе является значимым региональным сельскохозяйственным центром. Главный производимый продукт — рис. Довольно развито также горное дело.

Население 
На 2006 год население составляло 103 695 человек; в национальном составе преобладают бахтиары.

История 
Город возник как центр небольшого горного царства Айяпир (Ayapir ), территория которого была включена правителями Элама в состав своей империи. От эламской эпохи дошли до наших дней ряд скальных барельефов, в основном религиозного содержания. Есть также барельефы, изображающие сцены из жизни царского двора. В 2008 году, по инициативе правительства Ирана, барельефы были предложены к внесению в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В более позднее время город был известен как Изадж (Идадж), а также как Маламир (Маль-Эмир), был столицей Хазараспидов.
Своё современное имя Изе получил в 1935 году.

Примечания 

Города Ирана
Города Хузестана